Андрей Николаевич Попов: Попов, Андрей Николаевич (1841—1881) — исследователь древней русской письменности и историк.
 Попов, Андрей Николаевич (1890—1937) — русский и советский библиотекарь, библиограф, историк и краевед.